L'etichetta trasparente pianesiana prende il nome del suo ideatore Mario Pianesi ed è stata proposta per la prima volta nel 1980. È spesso chiamata più semplicemente con il nome "etichetta pianesiana". È un sistema di etichettatura alimentare su base volontaria da parte dei produttori, nella quale vengono riportati non solo gli ingredienti di un determinato alimento, ma anche le caratteristiche che riguardano le materie prime, l'utilizzo di acqua, energia e CO2, il numero di lavoratori, tutti i passaggi della filiera necessari alla sua trasformazione e di altre informazioni aggiuntive.

L'obiettivo di chi adotta questo modello di etichetta è la totale trasparenza sulla qualità del proprio prodotto e sull'impatto ambientale. L'etichetta pianesiana è stata presentata al Senato della Repubblica nel 2003 e, successivamente al Parlamento europeo la prima volta nel 2008 e una seconda volta nel 2014.

Prodotto agricolo o prodotto trasformato 

MATERIE PRIME:
 ambiente;
 varietà;
 località;
 zona di raccolta;
 superficie coltivata;
 quantità raccolta in campo;
 quantità pulita e consegnata;
 anno di raccolta;
 persone impiegate in azienda.

METODO DI COLTIVAZIONE:
 origine del seme;
 metodo di semina;
 semina (anticipata, normale, ritardata, opposta);
 corrispondenza ambiente (scarsa, media, ottima, opposta);
 sovescio;
 concimazione;
 controllo delle erbe spontanee;
 Irrigazione;
 acqua usata in totale;
 trattamenti;
 raccolta;
 conservazione;
 energia impiegata;
 anidride carbonica emessa.

TRASFORMAZIONI E MESCOLANZE:
 grado di raffinazione;
 confezionamento;
 persone impiegate in azienda;
 acqua usata in totale;
 energia impiegata;
 anidride carbonica emessa;
 passaggi dal produttore al consumatore;
 prezzo della materia prima all'origine int. per 1 kg/L di prodotto;
 data di confezionamento;
 confezione n° x su un totale di n° x confezioni.

Prodotto trasformato composto 

INGREDIENTI (l'elenco che segue deve essere ripetuto per ciascun ingrediente):
 materia prima;
 varietà;
 località;
 anno di raccolta;
 origine del seme;
 concimazione;
 trattamenti;
 trasformazioni e mescolanze;
 indicazioni sintetiche sulle fasi di lavorazione e trasformazione;
 grado di raffinazione.

TRASFORMAZIONI E MESCOLANZE:
 indicazioni sintetiche sulle fasi di lavorazione e trasformazione;
 grado di raffinazione;
 confezionamento;
 persone impiegate in azienda;
 acqua usata in totale;
 energia impiegata;
 anidride Carbonica emessa; 
 passaggi dal produttore al consumatore;
 prezzo della materia prima all'origine int. per 1 kg/L di prodotto;
 data di confezionamento;
 confezione n° x su un totale di n° x confezioni.

Note 

Etichette
Imballaggio